Georges Bourdin est un nom notamment porté par :
 Georges Bourdin (1885-1971), illustrateur français ;
 Georges Bourdin (1927-2000), footballeur français.